Die Abkürzungen M65, M 65 bzw. M-65 stehen für:

 M-65 (Michigan), eine Hauptverkehrsstraße in Michigan (USA)
 M65 motorway, Autobahn in Großbritannien
 M65 (Haubitze), eine US-amerikanische 280-mm-Atomkanone
 M/65 Waffen, mehrere Waffenmodelle von Johann Nikolaus von Dreyse, deren Aptierung 1865 erfolgte
 Feldjacke M-65, Ausrüstungsgegenstand der US Army und als Freizeitjacke verbreitet
 Messier 65, eine Spiralgalaxie
 Tikka M65, eine Repetierbüchse von Tikkakoski

M65